Big Moose Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Moose Lake (Minnesota)
 Big Moose Lake (Carbon County, Montana)
 Big Moose Lake (Park County, Montana)
 Big Moose Lake (New York)
 Big Moose Lake (Carbon County, Wyoming)
 Big Moose Lake (Park County, Wyoming)